De Leegte, Westersche Leegte of De Dellen is een voormalig molenpolder in de provincie Groningen.

De molenpolder in de Delden lag ten westen van Nieuwolda, ingeklemd tussen twee andere molenpolders die ook De Dellen werden genoemd. De molen dateert van omstreeks 1794. De polder vormde in 1850 met de Westerhamrikkermolenpolder een molenkolonie, die in 1890 opging in het waterschap Weerdijk.

De polder werd bemalen door een molen die via een watering uitsloeg op het Hondshalstermaar. Hij werd later vervangen door een motorgemaal.

Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 2000 binnen dat van het waterschap Hunze en Aa's.

De Leegte moet niet worden verward met de polder De Dellen bij 't Waar, die uitwaterde op het Westerhamrikkermaar en het het stoomgemaal De Leegte van de Nonnegaatsterpolder. 

Voormalig waterschap in Groningen
Geschiedenis van Oldambt